Revda è un toponimo russo che può riferirsi a:
Revda: città dell'oblast' di Sverdlovsk
Revda: insediamento di tipo urbano dell'oblast' di Murmansk
Revda: fiume della Russia europea orientale, affluente della Čusovaja